Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014 se konalo ve dnech 18. a 19. ledna 2014 v rychlobruslařské hale M-Wave v japonském Naganu. Celkově se jednalo o 45. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Nizozemec Michel Mulder a Američanka Heather Richardsonová. V Naganu podruhé ve své kariéře zvítězili Michel Mulder a Číňanka Jü Ťing. Čeští rychlobruslaři na šampionátu nestartovali.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2014, isuresults.eu

2014
Rychlobruslení v roce 2014
Rychlobruslení v Japonsku
Sport v Naganu
Sport v Japonsku v roce 2014